A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 100 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 22-én és 23-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes, a címvédő Usain Bolt lett.

Selejtezők

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Selejtezők 
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő 

2015-ös atlétikai világbajnokság